

Населені пункти та їхні частини

 Ґенсь — село в гміні Яблонь Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Ґенсь — село в гміні Вицько Лемборського повіту Поморського воєводства
 Ґенсь — частина села Альфредувка в гміні Нова Демба Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки